Štěpnice je: 
 ovocný sad, historický výraz (často v sousloví „zámecká štěpnice“)
 Štěpnice (Telč), část města Telč v okrese Jihlava
 sídliště Štěpnice (sídliště Mojmír II-Štěpnice), sídliště v Uherském Hradišti, v oblasti Štěpnické ulice
 Štěpnice (Praha), ulice a lokalita v Praze-Lysolajích a Suchdole
 Štěpnice, ulice v obcích Jince, Veselí nad Lužnicí, Hodonín
 Štěpnice, název fiktivní ulice v obci Cerhenice 
 Štěpnice (Orlická tabule), vrch (309 m n. m.) v části Kleny obce Provodov-Šonov v okrese Náchod
 Štěpnice (časopis), od roku 1855 cca do roku 1890 samostatná beletristická příloha pedagogického časopisu Škola a život (alternativní čítanka), v letech 1946–1952 měsíčník pro kritickou reflexi umělecké tvorby pro mládež, vydávaný v nakladatelství Práce za spolupráce s Výzkumným ústavem pedagogickým J. A. Komenského a Svazu české mládeže